Milanov ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Milanov (* 1991), belgischer Diskuswerfer
 Rossen Milanov (* 1965), bulgarischer Dirigent
 Zinka Milanov (1906–1989), jugoslawisch-amerikanische Opernsängerin

Siehe auch:

 Milanow